— самая северная точка японского острова Хоккайдо. Административно относится к городу Вакканай в округе Соя. Мыс считается самой северной точкой Японии, что отмечено соответствующим обелиском. В реальности самая северная точка японских территорий находится на маленьком необитаемом острове Бэнтэндзима, расположенном в километре к северо-западу от мыса Соя. В хорошую погоду с мыса через пролив Лаперуза виден мыс Крильон на Сахалине. Южнее мыса Соя расположена гора Поросири, мыс Носяппу, пролив и остров Рисири.

На мысу Соя расположено более десятка различных монументов, включая обелиск на самой северной точке Японии, Башня Молитвы (мемориал погибшим в авиакатастрофе южнокорейского «Боинга», сбитого советским истребителем), Музыкальный Монумент, автоматически проигрывающий песню про мыс Соя, и другие.

Галерея

Ссылки 
 . Слова: Хироси Ёсида; музыка: Тору Фунамура.

Мысы Японии
Мысы Охотского моря
Мысы Японского моря
География Хоккайдо